Wiegmann :
 Arend Friedrich August Wiegmann, un zoologiste allemand ;
 Bettina Wiegmann, une ancienne footballeuse allemande ;
 Marie Wiegmann, danseuse allemande.